15 de Septiembre kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 15 de Septiembre, Sonora, Caborca, 
 15 de Septiembre, Suchiate, 
 15 de Septiembre, Puebla, Cuautlancingo, 
 15 de Septiembre, Oaxaca, Santo Domingo Tehuantepec, 
 15 de Septiembre, Ocosingo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar